«Железная пята» — роман-антиутопия Джека Лондона;
 «Железная пята» — фильм, экранизация одноимённого романа.